Lahtela ist der Nachname von:

Janne Lahtela (* 1974), finnischer Freestyle-Skifahrer
Markku Lahtela (1936–1980), finnischer Schriftsteller, Vater von Silvo Lahtela
Silvo Lahtela (* 1959), deutscher Schriftsteller, Sohn von Markku Lahtela